Babura (Medan Baru), een plaats in Indonesië
Babura (Medan Sunggal), een plaats in Indonesië